Stati Uniti d'America
Rock Creek – census-designated place della Contea di Jefferson, Alabama
Rock Creek – città della Contea di Plumas, California
Rock Creek – città della Contea di Pine, Minnesota
Rock Creek – villaggio della Contea di Ashtabula, Ohio
Rock Creek – città della Contea di Dunn, Wisconsin